

Presentación previa 
Guillermo Durán y Máximo González eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Nikola Mektić y Antonio Šančić ganaron el título tras derrotar en la final Christian Garin y Juan Carlos Sáez.

Cabeza de serie 

  Nicolás Barrientos /  Sergio Galdós (Primera ronda)
  Flavio Cipolla /  Andrey Golubev (Cuartos de final)

<ol start=3>
  James Cluskey /  David O'Hare ''(Primera ronda)
  Patrick Grigoriu /  Ramkumar Ramanathan ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Milán 2015